300D steht für:
 Canon EOS 300D, eine digitale Spiegelreflexkamera
 Chrysler 300D, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1958

300D